Пархоменко Світлана Германівна і Лариса Савченко були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Катріна Адамс і Зіна Гаррісон виграли титул, перемігши у фіналі пару Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова з рахунком 4–6, 7–5, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1988 Virginia Slims of Florida Doubles Draw

Virginia Slims of Florida
Тур WTA 1988